
Termin -{AGG}- ima više značenja.

 Genetički kod za arginin
 Tirofiban, antitrombotik